Zawody w tenisie stołowym na Letnich igrzyskach Paraolimpijskich 2008 w konkurencji „klasa 9-10 indywidualnie mężczyzn” odbywały się w dniach 7 – 11 września w Hali Uniwersytetu Pekińskiego.

Złoto zdobył reprezentant gospodarzy Ge Yang, który pokonał w finale swojego rodaka Ma Lin 3:1.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Grupa J

Faza finałowa

Faza play-off

Ćwierćfinały

Półfinały

O 3. miejsce

Finał

Linki zewnętrzne 
 Strona Oficjalna Letniej Paraolimpiady 2008

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2008